Rasovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie
Rasovo, un village situé dans l'obchtina de Kyoustendil et dans l'oblast de Kyoustendil ;
Rasovo, un village situé dans l'obchtina de Medkovets et dans l'oblast de Montana ;
au Monténégro
Rasovo, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje.